

Bus 
Buslijn 310 (Leuven - Holsbeek - Aarschot)
Buslijn 310 (Nieuw-Vennep - Amsterdam)
Buslijn 310 (Veendam-Assen)
Buslijn 310 (Drachten - Heerenveen)